Niue, een eiland in Polynesië
 Niu Technologies (handelsmerk NIU), een Chinese fabrikant van elektrische voertuigen